|-
| 157501 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157502 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157503 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157504 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157505 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157506 - ||  || 25 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157507 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157508 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157509 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157510 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157511 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157512 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157513 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157514 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157515 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157516 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157517 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157518 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157519 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157520 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157521 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157522 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157523 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157524 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157525 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157526 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157527 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157528 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157529 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157530 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157531 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157532 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157533 - ||  || 10 octombrie 2005 ||  || Altschwendt
|-
| 157534 Siauliai ||  || 8 octombrie 2005 ||  || , 
|-
| 157535 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157536 - ||  || 4 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157537 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157538 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157539 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157540 - ||  || 25 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 157541 - ||  || 27 octombrie 2005 ||  || C. Rinner
|-
| 157542 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157543 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157544 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157545 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157546 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157547 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157548 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157549 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157550 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157551 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157552 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157553 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157554 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157555 - ||  || 20 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157556 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157557 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157558 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157559 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157560 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157561 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157562 - ||  || 24 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157563 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157564 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157565 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157566 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157567 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157568 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157569 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157570 - ||  || 26 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157571 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157572 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157573 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157574 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157575 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157576 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157577 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157578 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157579 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157580 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157581 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157582 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157583 - ||  || 30 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157584 - ||  || 26 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157585 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157586 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157587 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157588 - ||  || 29 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157589 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157590 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157591 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157592 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157593 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157594 - ||  || 4 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 157595 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157596 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157597 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157598 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157599 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157600 - ||  || 7 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-